Guillermo Fernández puede referirse a:

 Guillermo Fernández-Shaw (1893-1965), libretista de zarzuela español.
 Guillermo Fernández (1928-2007), artista plástico uruguayo.
 Guillermo Fernández García (1932-2012), poeta y traductor mexicano.
 Guillermo Fernández de Soto (años 1940–), diplomático y político colombiano.
 Guillermito Fernández (1958-), cantante, guitarrista y músico argentino de tango.
 Guillermo Fernández Vara (1958-), político español, presidente de la Junta de Extremadura (desde 2007 hasta 2011).
 Guillermo Fernández Groizard (1960-), cineasta español.
 Guillermo Fernández Álvarez (1962-), escritor y editor costarricense.
 Guillermo Matías Fernández (1991-), futbolista argentino.
 Guillermo Fernández Hierro (1993-), futbolista español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández